Nàssir-ad-Dawla forma part del nom de molts personatges:

 Abu-n-Najm Badr ibn Hassanwayh Nàssir-ad-Dawla, emir kurd de la dinastia hassanwàyhida
 Mubàixxir Nàssir-ad-Dawla, emir de Mayurqa
 Nàssir-ad-Dawla ibn Hamdan, emir i visir fatimita
 Nàssir-ad-Dawla, emir hamdànida
 Nàssir-ad-Dawla Badis ibn al-Mansur, emir hammadita

Notes